U-Bahnhof Fermi steht für:

 U-Bahnhof Fermi der U-Bahn Turin
 U-Bahnhof EUR Fermi der U-Bahn Rom